Katedralen steht für
Katedralen (Berg) in Grönland
Katedralen (Canyon) in Antarktika
Siehe auch:
 Cathedral
Kathedrale